Bong kan syfta på:

 Bong – en signatur för Sydsvenskans krogrecensenter, 1995-2006 var en av dessa Stefan Stenudd
 Bong – ett kvitto i spel, se insatskvitto
 Bong – ett varumärke, se Campbells
 Bong County – en region i Liberia
 Bong (restaurang) – en kvittens där serveringspersonalen noterat den mat eller dryck som beställts av gästen
 Bong (rökdon) – ett slags vattenpipa för rökning av örter
 Bong AB -  ett företag som tillverkar kuvert och förpackningar
 Bong. - auktorsnamn
 Ölbong – en anordning gjord för att dricka stora mängder öl på kort tid

Personer 
 Gaëtan Bong (född 1988), kamerunsk fotbollsspelare
 Harry Bong (1905–1987), svensk sjömilitär
 Bong Joon-ho (född 1969), sydkoreansk filmregissör